Marco Cárdenas (Maracaibo, Venezuela, 21 de febrero de 1955), es un grabador venezolano.

Biografía

Vida y Obra 
Hijo de Fredelín Cárdenas e Hilda González. Realizó estudios de artes gráficas en la Academia de Bellas Artes Neptalí Rincón en Maracaibo, de donde egresó en 1980. Trabajó en el TAGA entre 1981 y 1982, y participó en el seminario de litografía dictado por Mike Sims en el Cegra, en 1981. Entre 1987 y 1993 estudió educación estética en la UPEL de Maracaibo y, en 1994, realizó un posgrado en educación de la inteligencia, creatividad y talento, dictado por Jorge Calderón (funcionario del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba), auspiciado por el ME.

Ese mismo año cursó estudios de metodología para la enseñanza de las artes plásticas con José Miguel Pérez en el Colegio de Bellas Artes de Maracaibo, y entre 1997 y 1998 realizó un curso de formación continua de expresión en artes plásticas en la Fundación Instituto de Expresión y Creatividad. Cárdenas se ha especializado en la técnica de la xilografía en blanco y negro, con la cual logra un singular manejo de la línea. Sus temas van desde lo onírico hasta lo satírico, tratando de plantear la problemática ecológica de su tierra natal; asimismo, utiliza en su propuesta la figura humana como centro de atención.

Cárdenas ha participado en el Salón Arturo Michelena, el Salón Aragua, la I y II Bienal de Dibujo y Grabado (Galería de Arte Nacional y Museo de Arte La Rinconada, Caracas), la Bienal de Artes Gráficas Juan de Guruceaga (Museo Cruz-Diez) y en exposiciones internacionales en Puerto Rico, Colombia, Cuba, Estados Unidos y Argentina.

Exposiciones Individuales 
Entres sus exposiciones se encuentran:
 1983 - “Grabados”, Centro Cívico Coquivacoa, Maracaibo.
 1989 - “Dibujo y gráfica”, Sala Julio Arraga, Maracaibo.
 1994 - “Dibujos y grabados”, Galería Soporte/Superficie, Maracaibo.

Premios 
Entre sus galardones destacan:
 1982 - Tercer premio de grabado, III Salón de Arte Occidente Corpo Andes, Mérida / Premio de grabado, I Bienal de Artes Visuales Ciudad de Maracaibo.
 1984 - Tercer premio de grabado, V Salón de Arte de Occidente, Biblioteca Bolivariana, Mérida.
 1988 - Primer Premio de Artes Gráficas Luis Chacón, III Bienal de Artes Visuales Ciudad de Maracaibo.
 1989 - Segundo premio de grabado, I Bienal de Artes Gráficas de Pequeño Formato, LUZ.
 1990 - Mención de honor, Bienal de Gráfica de la Joven Estampa, Casa de las Américas, La Habana.
 1991 - Primer premio de grabado, IV Bienal de Artes Gráficas Ciudad de Maracaibo / Premio único de artes gráficas, XVI Salón Aragua, Museo de Arte de Maracay.
 1995 - Tercer premio, I Bienal de Grabado Latinoamericano y del Caribe, Facultad de Bellas Artes, Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia.

Colecciones 
Algunas de sus colecciones son:
 Biblioteca Bolivariana, Mérida.
 Casa de las Américas, La Habana.
 Conac.
 Concejo Municipal del Distrito Girardot, Edo. Aragua.
 LUZ.
 TAGA.

Referencias 

Maracaiberos
Grabadores de Venezuela